Anton Rädecker (Amsterdam, 17 juni 1887 – Laren, 19 januari 1960) was een Nederlandse beeldhouwer.

Leven en werk 
Anton (of Antoon, soms Toon) Rädecker (of Raedecker) was een zoon van beeldhouwer Johann Wilhelm (Wilhelm) Rädecker (1851-1936) en Anna Agnes (Naatje) Gosseling (1851-1921), en een broer van de beeldhouwers John en Willem Rädecker (1883-1971). Hij was als steenbeeldhouwer vooral werkzaam in Amsterdam, en heeft daar vele werken (reliëfs, hoekbeelden en consoles) met collega-beeldhouwers als Hildo Krop en Jaap Kaas nagelaten in de Apollobuurt. Hij kan vanwege zijn medewerking aan grote woningbouwprojecten met recht een zogenaamde bouwbeeldhouwer genoemd worden.

Het in 1913 voltooide Scheepvaarthuis in Amsterdam werd rijkelijk van beeldhouwwerk voorzien. Hendrik van den Eijnde leidde het beeldhouwatelier met Hildo Krop, Joop van Lunteren en Anton Rädecker.

Anton Rädecker assisteerde John Rädecker bij de vervaardiging der beelden van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam (1956).

Werken (selectie) 

 Grafmonument van de familie Rädecker (1921/1936) op De Nieuwe Ooster, met een beeldje van zijn ouders
 Michelangelo (1928) - Ettringer tufsteen reliëf, Michelangelostraat 29 (ook de beeldhouwer Jaap Kaas vervaardigde een Michelangelo, Michelangelostraat 27)
 Slang en Aap (1928) - tufsteen consoles, Gerrit van der Veenstraat
 Bouwers (1928) - tufsteen consoles, Minervalaan 
 Gevelstenen (4 maskerkoppen) (1929 - graniet, Apollolaan-Breughelstraat
 Gevelstenen (abstracte vormen) (1929) - Apollolaan
 Zes dierfiguren op gevel Victorieplein 11
 Hoekstenen (1930) - Bachstraat
 Ruiter te paard (1930) - kalksteen, van Tuyll van Serooskerkenplein in Amsterdam
 Polospeler (1930) - kalksteen, van Tuyll van Serooskerkenplein in Amsterdam
 Maskerkoppen (1933) - Jan van Eijckstraat

Stamboom

Externe links 

Website met foto's Minervalaan Amsterdam

Nederlands beeldhouwer